Holger Willi Montag (* 7. April 1970 in Saarbrücken) ist ein deutscher Schriftsteller und Kunstmaler. 

2003 erscheint sein Romanerstling "Reisen mit Pippo", der aufgrund seiner humorvollen Gegenüberstellung von deutscher und italienischer Mentalität gern mit Jan Weilers Bestseller "Maria, ihm schmeckt's nicht" verglichen wird. 
2007 folgt der zweite Roman "Liebe oder so", in dem sich alles um das Lebensgefühl der Generation "Ü 30" und die Suche nach der großen Liebe dreht. Auch dieses Buch wurde von der Kritik bereits mit ähnlichen Romanen verglichen, in diesem Fall mit Philippe Djians Klassiker "Betty Blue".
Im Januar 2011 ist Holger Montags neuer Roman "Schwarzer Wald" erschienen. In diesem mysteriösen Thriller verunglücken fünf junge Winterurlauber auf ihrer Heimreise aus dem Schwarzwald. Einer von ihnen verschwindet spurlos, zwei weitere werden mit immer rätselhafteren Geschehnissen konfrontiert, die sie an den Rand des Wahns treiben.

Werke 
 Reisen mit Pippo, Roman, 2003, mandarin-verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3-9809325-0-9
 Liebe oder so, Roman, 2007, mandarin-verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3-9809325-1-6
 Schwarzer Wald, Roman, 2010, mandarin-verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3-9809325-2-3

Weblinks 
 

Autor
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Deutscher
Geboren 1970
Mann